Kletter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kletter (1957–2021), österreichischer Meteorologe und Fernsehmoderator
 Gerhard Kletter (* 1942), österreichischer Neurochirurg und Sachbuchautor
 Leopold Kletter (1912–1989), österreichischer Meteorologe